Понор може да се отнася за:
 понор – карстово образувание
 Понор – село в област София, България
 Понор – село в Община Княжевац, Сърбия
 Понор - село в Република Сръбска, Босна и Херцеговина
 Понор - дял от Стара планина, разположен между прохода Петрохан и Искърското дефиле
 Понор - река в община Своге, ляв приток на Искър
 Каталина Понор (Catalina Ponor) – румънска гимнастичка

Много пещери съдържат понор като част от името си:
 Понора край село Чирен, община Враца
 Каурчански понор край село Триград, община Девин
 Тайните понори край град Шумен